

Codici 
 JIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Aba Segud, Gimma, Etiopia

Film
Jim – cortometraggio del 1914 diretto da Francis J. Grandon
Jim – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Ricketts

Letteratura
Jim (The City and the Pillar) – romanzo di Gore Vidal del 1948
Jim – uno dei protagonisti del romanzo Le avventure di Huckleberry Finn

Mineralogia 
 Jim – abbreviazione di jimthompsonmite

Televisione
Jim – protagonista della sit-com statunitense La vita secondo Jim
JIM – rete televisiva finlandese

Altro 
 Jim – diminutivo di James, corrispondente all'italiano Giacomo

Note